Brachymystax är ett släkte av fiskar. Brachymystax ingår i familjen laxfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxfiskar
Brachymystax